Ка́лкин — фамилия.
 Калкин () — ирландская фамилия. Известные носители:
 Калкин, Киран (род. 1982) — американский актёр.
 Калкин, Маколей (род. 1980) — американский актёр и музыкант.
 Калкин, Рори (род. 1989) — американский актёр.
 Калкин, Алексей Григорьевич (1925—1998) — народный сказитель-кайчи Республики Алтай.